Tadeusz Kowalik (ur. 1898) – żołnierz Legionów Polskich, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Kowalik (1926–2012) – ekonomista i działacz społeczny o poglądach socjalistycznych, profesor nauk ekonomicznych

Przypisy